Брайан Сантьяго Родальегас Карвахаль (; род. 15 ноября 1997 года) — колумбийский тяжелоатлет, призёр чемпионатов мира 2019 и 2022 годов, чемпион Панамериканского чемпионата, победитель Панамериканских игр 2019 года.

Карьера 
В 2017 году на чемпионате мира в Анахайме в весовой категории до 77 кг он стал 10-м с общим итоговым весом на штанге 337 кг.

В 2018 году на чемпионате мира в весовой категории до 89 кг он занял итоговое 4-е место с общим весом 370 кг.

На Панамериканских играх в Лиме в весовой категории до 81 кг он стал чемпионом, набрав общую сумму 363 кг.

В сентябре 2019 года на чемпионате мира в Паттайе колумбийский спортсмен в весовой категории до 81 кг завоевал бронзовую медаль, набрав в сумме двоеборья 363 кг.

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 89 кг завоевал серебряную медаль по сумме двух упражнений с результатом 381 кг, также в его копилке две малых бронзовых медалей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Брайан Родальегас на сайте IWF

Тяжелоатлеты Колумбии
Чемпионы Панамериканских игр по тяжёлой атлетике‎